Небраска — штат США.
 Небраска (пустеля) — пустеля в Північній Америці.
 Nebraska — український кантрі-рок гурт з Дрогобича.

 «Небраска» (2013) — фільм-драма Александера Пейна.